В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1990 по 1999 год.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1990